Botânica
 Populus — espécies arbóreas do gênero Populus, popularmente chamada de Álamo  

 Cinema
The Alamo (1960) — filme com John Wayne
The Alamo (2004) — filme com Billy Bob Thornton e Dennis Quaid
Álamo (empresa) — empresa brasileira de dublagem

 História
Batalha do Álamo — batalha da guerra de independência do Texas

Localidades  
 Alamo — antigo assentamento missionário franciscano, depois transformado em fortificação e, atualmente, um museu, em San Antonio, Texas (EUA)
 Alamo (Nevada)
 Alamo (Tennessee)
 Alamo (Geórgia)
 Alamo (Indiana)
 Alamo (Califórnia)
 Alamo (Dacota do Norte)

Ver também

Desambiguação
Desambiguações de topônimos